Нагаево () — татарское село в Карсунском районе Ульяновской области.

Входит в состав Новопогореловского сельского поселения. Ранее образовывало Нагаевский сельсовет.

География 
Село расположено на берегу р. Сухая Карсунка.

История 
Нагаево, служилых татар, основано в 1649 году во время строительства Карсунско-Симбирской черты.

В 1780 году, при создании Симбирское наместничество, деревня Нагаева, при речке Евлейке, служилых татар, вошла в состав Карсунского уезда.

В 1859 году деревня Нагаева, удельных крестьян, входила во 2-й стан Карсунского уезда Симбирской губернии, в которой была магометанская мечеть.

Население 

Жители села преимущественно татары (99 %).

Инфраструктура 
Средняя школа, детский сад, библиотека, мечеть, СДК, ФАП.

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района